geografie
 Northcliffe (West-Australië), dorp in Zuid-West Australië
 Northcliffe (Texas), een 'unincorporated community' in Harris County, Texas, VS
 Northcliffe Manor (Texas), een 'unincorporated community' in Harris County, Texas, VS
 Northcliffe-gletsjer, gletsjer in Koningin Mary-Land, Antarctica
 Northcliffe Peak, berg in Victorialand, Antarctica

overig
 Northcliffe Media, een voormalige dagbladuitgever uit het Verenigd Koninkrijk